Die Parlamentswahl in St. Vincent und den Grenadinen 1994 (General elections) wurde am 21. Februar 1994 im karibischen Inselstaat St. Vincent und den Grenadinen abgehalten. Die New Democratic Party gewann zwölf der fünfzehn Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,6 %.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

1994
St Vincent und die Grenadinen